Rotularia zinsmeisteri är en ringmaskart som beskrevs av Macellari 1984. Rotularia zinsmeisteri ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zinsmeisteri